Ранчо Акоста има више значења:

 Ранчо Акоста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Акоста, Ел Саусито (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Акоста (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику